Svjetski kup u vaterpolu 1989. bio je šesto izdanje tog natjecanja. Održano je u Zapadnom Berlinu od 11. do 16. lipnja.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Poluzavršnica

Za treće mjesto

Završnica

Konačni poredak 

1989
 1989